České příjmení Tošovský je pravděpodobně odvozeno od názvu obce Tošov (nyní součást Českého Meziříčí, okres Rychnov nad Kněžnou).

Známí nositelé tohoto příjmení 
 Albert Tošovský (* 1975) – český podnikatel a manažer, politik hnutí STAN
 František Tošovský (1880–1960) – stavební podnikatel a majitel cihelny
 Jan Tošovský (* 1946) – český kardiochirurg
 Jan Tošovský (* 1977) – český překladatel a divadelní dramaturg
 Jiří Tošovský – český jezdec rallye
 Josef Tošovský (* 1950) – český bankéř, předseda vlády (1998)
 Michal Tošovský (1951–2005) – poslanec Federálního shromáždění za ODS, náměstek ministra dopravy a spojů; na jeho počest je udělována antibyrokratická Cena Michala Tošovského
 Oldřich Tošovský (1917-1940) – pilot RAF
 Pavel Tošovský (* 1962) – politik (ODS), starosta Neštěmic (1998–asi 2000), vicehejtman Ústeckého kraje (2000–2004)
 Petr Tošovský (* 1946) – ekonom, organizátor a ředitel divadla Laterna magika
 Stanislav Tošovský (1910–2004) – český architekt
 Václav Vojtěch Tošovský (1912–2007) – český lékař, profesor a spisovatel
 Vladimír Tošovský (* 1961) – generální ředitel ČEPS (2006–2016), ministr průmyslu a obchodu ČR ve vládě Jana Fischera (2009)

Česká příjmení